Ki nevet a végén?, társasjáték
Filmek
 Ki nevet a végén? (Destiny Turns on the Radio) (1995) amerikai film
 Ki nevet a végén? (Frauen lügen besser), 2000-es német tévéfilm
 Ki nevet a végén? (Funny People) (2009) amerikai film
 Ki nevet a végén?, rajzfilmepizód (Batman)
Zene
 Ki nevet a végén, Koncz Zsuzsa 2002-es albuma